Gandhi (pel·lícula), pel·lícula britànica-índia estrenada el 1982 i dirigida per Richard Attenborough 
 Biografies:
 Indira Gandhi (Allahabad, 1917 - Nova Delhi, 1984), política índia, Primera Ministra de l'Índia (1966-77 i 1980-84) 
 Kasturba Gandhi (Gokula Makharji, Porbandar, 1869), muller de Mohandas Gandhi.
 Mohandas Gandhi (1869 - 1948) pensador i polític indi
 Sonia Gandhi (Lusiana, Itàlia, 1946), política president del Partit del Congrés de l'Índia
 '' 'Rajiv Gandhi